Борис Михайлович Благих — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1931 году. Член КПСС.

С 1954 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1954—1989 гг. — заместитель главного механика рудника «Медвежий ручей», главный механик, заместитель генерального директора Норильского горно-металлургического комбината, первый секретарь Норильского горкома КПСС, секретарь Красноярского краевого комитета КПСС.

За разработку и внедрение прогрессивных технических решений по освоению в короткие сроки Талнахско-Октябрьского полиметаллического месторождения, обеспечивших резкий рост производства цветных металлов на Норильском ГМК был в составе коллектива удостоен Государственной премии СССР в области техники 1979 года.

Умер в 2002 году.

Ссылки 
 Благих
 Настоящий гражданин 

Главы Норильска
Делегаты XXV съезда КПСС
Почётные граждане Норильска
Депутаты Красноярского краевого совета
Депутаты Норильского городского совета
Делегаты XXVI съезда КПСС